100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Eliminacje miały miejsce 20 września, a finały 21 września 1988 roku.

Mistrzem olimpijskim został reprezentant Surinamu Anthony Nesty, który zdobył dla swojego kraju pierwszy w historii medal olimpijski. Nesty czasem 53,00 ustanowił rekord olimpijski, wyprzedzając o 0,01 s Amerykanina Matta Biondiego. Brązowy medal, z rekordem kraju (53,30), wywalczył Brytyjczyk Andy Jameson.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Najszybszych ośmiu zawodników kwalifikuje się do finału A (Q), a kolejnych ośmiu do finału B (q).

Finały

Finał B

Finał A

Przypisy

Bibliografia 
 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988